Примера Дивизио 2005/06 () — одиннадцатый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 25 сентября 2005 года по 21 мая 2006 года. Чемпионом в первый раз в своей истории стал клуб «Ранжерс» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2006/07. Серебряным призёром стал «Сан-Жулиа» и попал в первый раунд Кубка Интертото 2006. «Санта-Колома» стала бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетел «Экстременья».

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Плей-офф за место в Примера Дивизио 
Седьмая команда Примера Дивизио «Принсипат» встретилась с клубом «Энгордань», который занял второе место в Сегона Дивизио 2005/06. По итогам двух встреч в чемпионате Андорры 2006/07 будет выступать «Принсипат», победивший соперника с общим счётом (3:0).

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2005/06 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2005/06 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2005/06 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2005/2006